Seznam udarnih kraterjev  na  asteroidu  253 Matilda. 

Asteroid Matilda je veliko in zelo temno telo, ki na površini vsebuje enostavne ogljikove spojine. Kraterji na njem imajo imena po znanih premogovnih območjih na Zemlji.

Zunanje povezave
 USGS: Mathilde nomenclature 
Posnetek z imeni posameznih karterjev 

Udarni kraterji na asteroidih